Венетт — муніципалітет у Франції, у регіоні Пікардія, департамент Уаза.
 Жан де Венет (1307–1369) — французький хроніст і поет; продовжувач хроніки Гійома де Нанжі